GBZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Gibraltar.
 GBZ oddajnik

Glej tudi 

Kratice